|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van San Diego (officieel Acura Classic) van 2006 vond plaats van 31 juli tot en met 6 augustus 2006 in de Amerikaanse plaats Carlsbad in San Diego County. Het was de 28e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van het La Costa Resort & Spa.

Enkelspel 
Titelverdedigster Mary Pierce was het zesde reekshoofd. Zij bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

Het tweede reekshoofd, Maria Sjarapova uit Rusland, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als eerste geplaatste Belgische Kim Clijsters in twee sets. Sjarapova wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van San Diego op haar naam te schrijven. Het was haar twaalfde WTA-titel, de tweede van 2006.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Conchita Martínez en Virginia Ruano Pascual had de eerste haar professionele loopbaan beëindigd – zij kreeg op dinsdagavond 1 augustus een feestelijke ceremonie om haar afscheid te vieren. Ruano Pascual speelde samen met Paola Suárez – zij waren als zesde geplaatst en bereikten de kwartfinale, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het eerste reekshoofd, Lisa Raymond en Samantha Stosur, bereikte de halve finale. Daarin verloren zij van Anna-Lena Grönefeld en Meghann Shaughnessy.

Het als tweede geplaatste duo Cara Black en Rennae Stubbs won het toernooi. In de finale versloegen zij het als vierde geplaatste koppel Anna-Lena Grönefeld en Meghann Shaughnessy in twee sets. Het was hun tiende gezamenlijke titel. De Zimbabwaanse Black had daarnaast zestien eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Australische Stubbs 44.

De Nederlandse Caroline Vis en haar Argentijnse partner Patricia Tarabini strandden in de eerste ronde.

|
|-
|align="right"|

|}

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
  Originele website gearchiveerd op 11 augustus 2006
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

San Diego 2006
San Diego